Johann Bernhard Bach ist der Name folgender Personen:

*Johann Bernhard Bach der Ältere (1676–1749), deutscher Komponist 
Johann Bernhard Bach der Jüngere (1700–1743), deutscher Komponist und Organist